

Гомс — округ в кантоні Вале
 Гомс — громада в кантоні Вале